Bretagne (o términos similares) pueden referirse a:

Nombre 
 Bretagne, nombre en francés para Bretaña.

Zonas con este nombre en Francia 

Bretagne es tanto una región, una península del oeste de Francia, y una antigua provincia, y antes de ser provincia, también fue un reino y un ducado. Este nombre está obviamente asociado con el de la isla de Gran Bretaña, zona esta última a la cual se le antepuso el adjetivo gran, para así distinguirla de la zona armoricana.

Bretaña armoricana 

 Bretagne es una región histórica de Francia, con :
 La Basse Bretagne (o sea la Baja Bretaña) en el oeste. 
 La Haute Bretagne (o sea la Alta Bretaña) en el este.
 El Royaume de Bretagne, antiguo y efímero reino de la Edad Media (851 - 942), situado en la homónima península de Bretaña.
 El duché de Bretagne, un antiguo país y una antigua provincia del reino de Francia, que en su momento más o menos cubría lo que hoy se entiende por región histórica. 
 La Région Bretagne, región administrativa francesa creada en 1956, y que cubre una parte del territorio de la llamada región histórica.

Bretaña insular 
 La Bretagne, nombre afrancesado de Britannia, la provincia romana (que actualmente corresponde a Inglaterra, País de Gales, y sur de Escocia).
 Grande-Bretagne (en español Gran Bretaña), para así distinguir esa zona de la Bretaña peninsular.
 Reino de la isla de Bretaña, reino legendario de la Edad Media relacionado con la llamada leyenda arturiana.

Antiguas colonias británicas 
 Nueva Bretaña, isla de mayor tamaño en el archipiélago Bismarck, en Papúa Nueva Guinea.
 Nueva Bretaña, antiguo nombre del territorio de la Costa de Labrador (hoy Canadá).

Comunas francesas 
 Bretagne, en el departamento de Indre.
 Bretagne, antigua comuna del departamento de Pirineos Atlánticos, hoy día integrado a Saint-Laurent-Bretagne.
 Bretagne, en el Territoire de Belfort.
 Bretagne-d'Armagnac, en el departamento de Gers.
 Bretagne-de-Marsan, en Landas, un departamento de Aquitania.

Patronímicos 
 Thierry Bretagne, un periodista francés.
 Jean Bretonnière, un actor francés.
 Esmée de la Bretonière, actriz neerlandesa.

Navíos 

Varios navíos franceses fueron llamados Bretagne, según el siguiente detalle : 

 Bretagne (1762-1796), un buque de guerra luego rebautizado Révolutionnaire.
 El Bretagne (1855-1880), un navío de guerra de primer rango (1855), luego acuartelado, y antes de servir como navío-escuela.
 La Bretagne (1886-1923), un paquebote transformado luego en navío-hospital, y luego en transporte de tropas durante la Primera Guerra Mundial.
 Bretagne (1913-1940), un acorazado que fue puesto en servicio en 1915 ; los acorazados Provence y Lorraine eran de esta misma clase.
 Bretagne (1922-1939), un paquebote construido en 1922 en Glasgow bajo el nombre de Flandria, luego comprado por la Compagnie Générale Transatlantique y rebautizado en 1936; fue torpedeado por los alemanes en 1939.
 Bretagne (1951-1964), un paquebote transatlántico de la compañía SGTM construido en 1951, y vendido en 1961 a la armada griega, que le da el nombre de Brittany; este navío se incendió en 1963, por lo que fue desguazado al año siguiente.
 El MV Bretagne (construido en 1989),  ferry de la compañía Brittany Ferries.

Otros casos 
 Bretagne-Schuller, equipo ciclista profesional.

Notas y referencias